Атлангатепек има више значења:

 Општина Атлангатепек (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Атлангатепек (Атлангатепек, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику